Дже́м () — одна из 9 областей (шахрестанов) иранской провинции Бушир. Административный центр — город Джем.
В состав шахрестана входят районы (бахши):
 Меркези (центральный) (بخش مرکزی)
 Риз (بخش ريز)
Население области на 2006 год составляло 37 999 человек.

Населённые пункты

Ссылки 
 World Gazetteer

шахрестаны Бушира